USS Mohawk ha sido el nombre recibido por seis buques de la Armada de los Estados Unidos:

 fue una fragata que luchó en los Grandes Lagos en la guerra de 1812.

 fue un buque de vapor y hélice que sirvió en la US Navy desde 1859 hasta 1864.

 fue un remolcado] adquirido por la US Navy en abril de 1898 que fue vendido en 1948.

USRC Mohawk  fue un cúter del servicio fiscal de los Estados Unidos, transferido temporalmente a la US Navy en abril de 1917. Se hundió en octubre de 1917.

USCGC Mohawk fue un cúter del servicio de guardacostas de los Estados Unidos, botado el 1 de octubre de 1934, transferido a la US Navy en noviembre de 1941 y devuelto a los guardacostas en enero de 1946.

USNS Mohawk es un remolcador oceánico botado en 1980 que actualmente, forma parte de la flota de reserva de la US Navy.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos